Gutfreund ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Gutfreund (1921–2021), britischer Biochemiker
 John Gutfreund (1929–2016), US-amerikanischer Investmentbanker
 Otto Gutfreund (1889–1927), tschechischer Bildhauer und Maler
 Yossef Gutfreund (1931–1972), israelischer Kampfrichter, der bei der Geiselnahme von München ums Leben kam